Jimmy the Kid ist die Bezeichnung für:
 Jimmy the Kid (1982), US-amerikanischer Film von Gary Nelson
 Jimmy the Kid (1998), deutscher Film von Wolfgang Dickmann
 Jimmy the Kid (Roman), US-amerikanischer Roman von Donald E. Westlake, erschienen 1974